Svislač – Fiume della Bielorussia
 Svislač – Cittadina bielorussa della regione di Hrodna, capoluogo del distretto omonimo
 Svislač – Comune bielorusso della regione di Minsk, appartenente al distretto di Puchavičy
 Svislač – Comune bielorusso della regione di Mahilëŭ, appartenente al distretto di Asipovičy
 Distretto di Svislač – Raën bielorusso della regione di Hrodna